Jméno a příjmení František Staněk má více nositelů:

 František Staněk (1867–1936) – československý meziválečný politik agrární strany
 František Staněk (sociální demokrat) (1882–???) – československý meziválečný politik sociálnědemokratické strany 
 František Staněk (herec) (* 1967) – český herec
 František Staněk (lidovec) (* 1952)